Le Tournament of Champions masculin 2020 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2020, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 9 au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont deux wild card, Christopher Gordon et Chris Hanson et 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour. 

Le Français Grégory Gaultier fait son retour sur le circuit après plusieurs opérations au genou qui l'ont tenu éloigné du circuit depuis . Son match de retour est une revanche de la finale des championnats du monde 2015 remportée par Grégory Gaultier face à Omar Mosaad.

Miguel Ángel Rodríguez est forfait et remplacé par Todd Harrity, de même que Daryl Selby.

Grégory Gaultier remporte son premier match de retour sur le circuit mais s'incline face au double champion du monde junior Mostafa Asal vainqueur de la tête de série  Mohamed Abouelghar.

Les demi-finales voient se rencontrer les quatre meilleurs joueurs du monde, tous égyptiens et champions du monde. En finale, Mohamed El Shorbagy l'emporte face au champion du monde Tarek Momen et est assuré de retrouver sa place de  mondial.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de , dotation identique à l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournoi des champions de squash féminin 2020
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 
 Page PSA

masculin 2020
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2020
PSA World Series 2020